Прва лига Србије у сезони 2022/23. је шеснаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

Систем такмичења 
Сезона 2022/23. је планирана по истом формату као и сезона 2021/22, тачније, да након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте) без поделе бодова. Даље такмичење унутар група одвија се по једноструком бод систему у укупно 7 кола. По завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује се коначни пласман Прве лиге Србије за ту сезону.
 Плеј-оф:
У виши ранг такмичења (Суперлигу Србије) би се пласирала прва два тима и два победника баража између четрнаестопласиране екипа из Суперлиге Србије и трећепласираном екипом из Прве лиге Србије, као и тринаестопласиране екипа из Суперлиге Србије са четвртопласираном екипом из Прве лиге Србије.
 Плеј-аут:
Из лиге би испали 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу би се пласирала 4 најниже пласирана тима Суперлиге, и прваци Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2022/23.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Доигравање за титулу (Плеј-оф)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Бараж за пласман у Суперлигу Србије

Доигравање за опстанак (Плеј-аут)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт — -{prvaligasrbije.com}-
 Прва лига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2022/23.